R-17 Elbrus – pocisk rakietowy
Droga R17 (Białoruś)
 Kutry ratownicze typu R-17
 BMW R 17 – motocykl
 R17 – znak taktyczny lotniskowca HMAS „Sydney”